Willem FitzRobert van Gloucester (1183), graaf van Gloucester
Willem van Gloucester (1689-1700), hertog van Gloucester en zoon van Anne van Groot-Brittannië
Willem Hendrik van Gloucester (1743-1805), hertog van Gloucester en Edinburgh
Willem Frederik van Gloucester (1776-1834), hertog van Gloucester
William van Gloucester (1941-1972), zoon van prins Hendrik van Gloucester